Fallen Angel (pel·lícula de 1945), pel·lícula estatunidenca dirigida per Otto Preminger
 Fallen Angel (pel·lícula de 1981), telefilm estatunidenc dirigit per Dana Hill
 Fallen Angel (pel·lícula de 2003), telefilm estatunidenc protagonitzat per Gary Sinise i Joely Richardson
 Fallen Angel (sèrie de televisió), minisèrie britànica de 2007 emesa per ITV